Serge Boisvert (né le  à Drummondville, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1977-1978 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||55 ||17 ||33 ||50 ||19 ||10 ||2 ||2 ||4 ||2
|- 
|1978-1979 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||72 ||50 ||72 ||122 ||45 ||12 ||11 ||17 ||28 ||2
|-
|1979-1980 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ ||70 ||52 ||72 ||124 ||47 ||15 ||14 ||18 ||32 ||4 
|- 
|1979-1980 || Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||4 ||0 ||4 ||4
|-
|1980-1981 || Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH ||60 ||19 ||27 ||46 ||31 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1981-1982 || Yukijirushi Sapporo || Japon ||30 ||29 ||20 ||49 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||17 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1982-1983 || Saints de Saint Catharines || LAH ||19 ||10 ||9 ||19 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 || Alpines de Moncton || LAH ||29 ||6 ||12 ||18 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1983-1984 || Alpines de Moncton || LAH ||66 ||15 ||13 ||28 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1984-1985 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||63 ||38 ||41 ||79 ||8 ||10 ||1 ||9 ||10 ||12
|- 
|1984-1985 || Canadiens de Montréal || LNH ||14 ||2 ||2 ||4 ||0 ||12 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
|1985-1986 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||69 ||40 ||48 ||88 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1985-1986 || Canadiens de Montréal || LNH ||9 ||2 ||2 ||4 ||2 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1986-1987 || Canadiens de Sherbrooke || LAH ||78 ||27 ||54 ||81 ||29 ||15 ||8 ||10 ||18 ||15
|- 
|1986-1987 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1987-1988 || Équipe Canada || Intl ||63 ||22 ||26 ||48 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988 || Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|1988-1989 || HC Davos || LNA ||36 ||20 ||14 ||34 ||0 ||7 ||6 ||7 ||13 ||0
|- 
|1989-1990 || Équipe Canada || Intl ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1989-1990 || Frölunda HC || Elitserien ||39 ||18 ||14 ||32 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1990-1991 || Frölunda HC || Elitserien ||22 ||4 ||4 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992 || Frölunda HC || Elitserien ||40 ||12 ||16 ||28 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1992-1993 || Frölunda HC || Elitserien ||36 ||20 ||21 ||41 ||52 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0 
|-
|1992-1993 || Équipe Canada || Intl ||3 ||3 ||1 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1993-1994 || Frölunda HC || Elitserien ||36 ||6 ||9 ||15 ||26 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|1994-1995 || Vålerenga IF || GET ligaen ||27 ||15 ||17 ||32 ||24 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 
|- 
|1994-1995 || Équipe Canada || Intl ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Vålerenga IF || GET ligaen ||28 ||23 ||21 ||44 ||0 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0 
|- 
|1996-1997 || Vålerenga IF || GET ligaen ||33 ||21 ||20 ||41 ||32 ||9 ||5 ||5 ||10 ||0 
|-
|1996-1997 || Vålerenga IF || EuroHL ||6 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1997-1998 || Vålerenga IF || GET ligaen ||40 ||21 ||24 ||45 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Vålerenga IF || GET ligaen ||6 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Vålerenga IF || EuroHL ||4 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 

|46 ||5 ||7 ||12 ||8 ||23 ||3 ||7 ||10 ||4

Internationales 

|1988 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 8|| 7|| 2|| 9|| 35 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
1985 : remporte la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke
1986 et 1987 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue nationale de hockey
1986 : remporte la  Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal
GET-ligaen
 1997-1998 et 1998-1999 : remporte le Championnat avec le Vålerenga ishockey.

Transactions 
 Le  : signe avec les Maple Leafs de Toronto comme agent libre.
 Le  : échangé au Oilers d'Edmonton par les Maple Leafs de Toronto en retour de Reid Bailey.
 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal comme agent libre.

Notes et références 

Naissance en juin 1959
Naissance à Drummondville
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Saints de Saint Catharines
Joueur des Alpines de Moncton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du HC Davos
Joueur des Frölunda Indians
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Vålerenga ishockey